Globen kan syfya på:

 Globen – en arena i Stockholm
 Globen City – ett inofficiellt fastighetsområde i stadsdelen Johanneshov i södra Stockholm
 Globen Shopping – ett köpcentrum vid Globen
 Globen (tunnelbanestation) – en station för Stockholms tunnelbana och Tvärbanan vid Globen
 Globen-galan – en friidrottsgala som arrangerades varje år i Globen
 Globenområdet – ett informellt område i stadsdelen Johanneshov i Söderort inom Stockholms kommun
 Globenmuseum –  en avdelning inom det Österrikiska nationalbiblioteket i Wien